El nombre de Ermita de Santa Clara es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Santa Clara de Asís.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa Clara, ermita en la localidad de El Puerto de Santa María, Cádiz;
 Ermita de Santa Clara, ermita en la localidad de La Gomera, Canarias;
 Ermita de Santa Clara, ermita en la localidad de Ondarroa, Vizcaya;
 ...